Gau o GAU puede referirse a:

Geografía, divisiones administrativas, lugares 
 Gau, división territorial alemana similar a una provincia o comarca.
 Gau, división administrativa de la Alemania nazi.
 Isla de Gau, en Fiyi.

Personas 
 François-Christian Gau (1790-1853) fue un arquitecto francoalemán autor de la basílica de Santa Clotilde de París.

 Jacques-Antoine Gau (1930-1981), político francés.

Siglas 

 Grupos de Acción Unificadora (GAU), movimiento de izquierda uruguayo a inicios de la década de 1970, ya desaparecido.

Armas 
 GAU-8 Avenger, cañón rotativo cuyo diseño se basa en el de la ametralladora Gatling.

Ficción 
 Gau, personaje del videojuego Final Fantasy VI.

Genética 
 CAU, codón que según el código genético equivale a 'Ácido aspártico'.